

Persone 
 António Ribeiro dos Reis – calciatore, allenatore di calcio e giornalista portoghese
 Artur Virgílio Alves dos Reis – truffatore portoghese
 Eduardo dos Reis Carvalho – ex calciatore portoghese, portiere
 Hélton Dos Reis – calciatore francese, difensore
 José Cláudio dos Reis – dirigente sportivo brasiliano
 Manuel Soares dos Reis – calciatore portoghese, portiere
 Mário José dos Reis Emiliano – allenatore di calcio e calciatore brasiliano, centrocampista
 Nicolau dos Reis Lobato – rivoluzionario e politico est-timorese
 Rodrigo Junqueria dos Reis Santoro – attore brasiliano

Pagine correlate 
 Reis